slapeloosheid
Insomnia (gedicht), een gedicht van J.C. Bloem
Insomnia (roman), een boek van Stephen King

Films en series 
Insomnia (1997) van Erik Skjoldbjærg met Maria Mathiesen, Stellan Skarsgård en Sverre Anker Ousdal
Insomnia (1998) van Andrew Gunn
Insomnia (2002) van Christopher Nolan met Al Pacino en Martin Donovan
Insomnia (televisieserie), Amerikaanse serie uit 2017

Muziek 
Albums:
Insomnia (Mastermind)
Insomnia ((hed)PE)

Nummers:
Insomnia (Craig David), een nummer van Craig David
Insomnia (Faithless), een nummer van Faithless uit 1995
Insomnia (Feeder), een single uit 1999
Insomnia (Megadeth), van het album Risk